

Sigle 

 Upper explosive limit – limite superiore di esplosione

Codici 

 UEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quelimane (Mozambico)

Sport 
 UEFA Europa League